El Chapo ( für Der Kleine) steht für:
 El Chapo, Spitzname von Joaquín Guzmán (* 1957), mexikanischer Drogenhändler
 El Chapo (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)
 El Chapo – Im Namen des Kartells, Dokumentarfilm über El Chapo
 El Chapo, Titel von The Game auf dessen Album The Documentary 2

Siehe auch:
 Chapo